La competizione del  volteggio maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della IX Olimpiade si è svolta allo Stadio Olimpico di Amsterdam il 10 agosto 1928,

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Volteggio maschile